La centrale – romanzo di Élisabeth Filhol del 2010
 La Centrale – società finanziaria italiana
 La Centrale – galleria d'arte canadese
 La Centrale Internet – compagnia di telecomunicazioni canadese

Pagine correlate 
Centrale